Мебель — многозначный термин; также встречается в качестве фамилии.

 Мебель
 Офисная мебель
 Мебель для кухни

См. также 
 Мебельное производство
 Меблированные комнаты